Йёрген Петтерссон (; 29 сентября 1975, Лаккаленга, Швеция) — шведский футболист, нападающий известный по выступлениям за клубы «Мальмё», «Боруссия» Мёнхенгладбах и сборной Швеции. Участник чемпионата Европы 2000 года. С 2009 года работает тренером.

Клубная карьера 
Петтерссон начал карьеру в клубе «Мальмё». Постепенно он стал основным бомбардиром команды, забивая в каждом втором матче. Правда усилия Йёргена не помогли клубу выиграть Аллсвенкан лигу. В 1995 году Петтерссон перешёл в немецкую «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Йёрген был одним из лидеров нападения вместе со своим соотечественником Мартином Далином. Он провёл за «Боруссию» более 100 матчей и забил 32 гола.

В 1999 году Петтерссон перешёл в «Кайзерслаутерн», где провёл три сезона. В 2002 году он принял приглашение датского «Копенгагена» и помог клубу дважды выиграть датскую Суперлигу и завоевать Кубок Дании. В 2004 году Йерген вернулся на родину подписав соглашение с командой «Ландскруна». В 2008 году он завершил карьеру проведя более 100 матчей за клуб во всех турнирах. Петтерссон остался в команде и начал тренерскую карьеру, став тренером нападающих.

Международная карьера 
15 ноября 1995 года в матче отборочного турнира чемпионата Европы 1996 против сборной Турции Петтерссон дебютировал за сборную Швеции. В этом же поединке он забил свой первый гол за национальную команду. В 2000 году Йёрген попал в заявку на участие в чемпионате Европы в Бельгии и Нидерландах. На турнире он сыграл в матчах против сборных Турции и Бельгии.

Достижения 
Командные

 «Копенгаген»
  Чемпионат Дании по футболу — 2002/03
  Чемпионат Дании по футболу — 2003/04
 Обладатель Кубка Дании — 2004

Примечания

Ссылки 
 
 
 Profil na Fussballdaten 

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Ландскруна»
Игроки ФК «Мальмё»
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Футбольные тренеры Швеции
Тренеры ФК «Ландскруна»